Орлов Євген, відомі носії:
 Орлов Євген В'ячеславович ( 1989) — український борець вільного стилю, учасник Олімпійських ігор.
 Орлов Євген Олександрович ( 1990) — російський хокеїст.
 Орлов Євген Юрійович ( 1983) — російський хокеїст.